Минулорічні чемпіонки Ешлі Барті та Демі Схюрс не грали разом. Барті грала з Вікторією Азаренко, але їхня пара програла в півфіналі парі Барбора Крейчикова/Катеріна Сінякова. 

Крейчикова та Сінякова виграли турнір, перемігши в фіналі пару Демі Схюрс та  Анна-Лена Гренефельд, 7–5, 6–0.

Сіяні пари
Чотири пари з найвищим рейтингом починали турнір з другого кола.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання
Основна сітка 

Rogers Cup 2019